Томаш Бердих (), роден на 17 септември 1985 г., е професионален тенисист на Чехия. Той става професионалист през 2002. Най-големият му успех е на летните олимпийски игри в Атина през 2004, когато Бердих „разбива“ световния No. 1 Роджър Федерер.

Външни препратки 
 
  Профил в ATP
  Списък с участия за Купа Дейвис

Бердих, Томаш